Vardon est un nom qui peut se référer à :

Patronyme 

 Franck Vardon, un rédacteur en chef d’une revue de vidéo pornographique.
 Henry Vardon ou Harry Vardon (1870-1937), un joueur britannique de golf.
 Louis-Alexandre-Jacques Vardon (1751-1809), un homme politique français.
 Philippe Vardon, un militant identitaire français.

Prénom 
 D’autre part, Vardon est également un prénom albanais.

Toponyme 

  : Vardon est une localité située en Israël.

Divers 
 Enfin, en golf, il existe le trophée Vardon, nommé ainsi en hommage à Henry Vardon.